Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za 1996./97., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je peti put zaredom osvojio "Medveščak - Gradex" iz Zagreba.

Prva A liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1997/1998 
 kuglanje.hr, Arhiva rezultata - Bilten  
 kuglanje.hr, 1. A HKL 1996./97. - konačna ljestvica  
 kuglanje.hr, 1. A HKL 1996./97. - statistika

Prva B liga

Sjever 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1997/1998  
 kuglanje.hr, Arhiva rezultata - Bilten  
 kuglanje.hr, 1. B HKL Sjever 1996./97. - konačna ljestvica  
 kuglanje.hr, 1. B HKL Sjever 1996./97. - statistika

Jug

Zapad 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1997/1998  
 Kuglački klub "Klek" : 1953. – 2003.  
 kuglanje.hr, Arhiva rezultata - Bilten  
 kuglanje.hr, 1. B HKL Jug - Zapad 1996./97. - konačna ljestvica  
 kuglanje.hr, 1. B HKL Jug - Zapad 1996./97. - statistika

Jug 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1997/1998  
 kuglanje.hr, Arhiva rezultata - Bilten  
 kuglanje.hr, 1. B HKL Jug - Jug1996./97. - konačna ljestvica  
 kuglanje.hr, 1. B HKL Jug - Jug 1996./97. - statistika

Završnica 
Igrano turnirski 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1997/1998  
 kuglanje.hr, Arhiva rezultata - Bilten  
 kuglanje.hr, 1. B HKL Jug - Doigravanje 1996./97. - ljestvica  
 kuglanje.hr, 1. B HKL Jug - Zapad 1996./97. - konačna ljestvica i poredak doigravanja

Druga liga

Treća liga

Primorsko-goranska skupina 
Također i kao 3. HKL - Međužupanijska liga

 Izvori:  
 Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954. – 2004.

Skupina Karlovac 

 Izvori:  
 Kuglački klub Željezničar, Karlovac : 1936. – 2006.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1997/1998, Zagreb, 1997. 
 kuglanje.hr, Arhiva rezultata - Bilten  
 

1996-97